Kirsch puede referirse a:

Apellidos 
 Sarah Kirsch, poeta alemana;
 Stan Kirsch, actor, guionista y director estadounidense;

Topónimos 
 Kirsch-lès-Sierck, comuna francesa de Lorena;

Otros 
 Kirsch o Kirschwasser (agua de la cereza), licor incoloro d Alemania.